Лузянин — фамилия; имеет женскую форму Лузянина.
 Лузянин, Владимир Ильич (1929—2021) — генеральный директор ОАО «Гидромаш», Герой Социалистического Труда.
 Лузянин, Максим Сергеевич (род. 1976) — российский предприниматель, фигурант «Болотного дела».
 Лузянин, Сергей Геннадьевич (род. 1956) — российский учёный-востоковед, эксперт по международным отношениям в Восточной Азии.

См. также 
 Лузенин
 Лузенина